Croner ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Croner (1887–1944), deutsche Flötistin
 Daniel Croner (1656–1740), siebenbürgischer Theologe und Organist
 Else Croner (1878–1942), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Croner (1896–1979), schwedischer Soziologe
 Harry Croner (1903–1992), deutscher Fotograf
 Helene Croner (1885–1943), deutsche Geigerin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Kroner
 Groner